Jméno a příjmení Josef Sochor má více nositelů:

 Josef Sochor (politik) (1869–???) – meziválečný československý politik, senátor za KSČ
 Josef Sochor (poslanec Českého zemského sněmu) (1865–1929) – český statkář a politik, poslanec zemského sněmu
 Josef Sochor (zpěvák) (* 1937) – český textař a zpěvák